Гран-при Малайзии 2003 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме  Сепанг в Малайзии. Гонка состоялась 23 марта 2003 года.

Подробнее

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:36,412
 Фернандо Алонсо стал самым молодым гонщиком, поднимавшимся на подиум.
 Первая победа: Кими Райкконен (предыдущая первая победа - Хуан-Пабло Монтойя, Гран-при Италии 2001 года; следующая первая победа - Джанкарло Физикелла, Гран-при Бразилии 2003 года)
 Фернандо Алонсо завоевал первый поул в своей карьере

Ссылки 
 
 
 
 BBC онлайн комментарии
 БиБиСи онлайн трансляция подробнее

Гран-при Малайзии